Сергей Сергеевич Лаврентьев (30 марта 1960 — 31 октября 2019) — российский государственный и политический деятель.

Глава Киселёвского городского округа (2003—2018).

Биография 
Родился 30 марта 1960 года в Киселёвске.

В 1992 году окончил Тайгинский железнодорожный техникум, затем экономический факультет Новосибирского института путей сообщения. Работал слесарем на станции Киселевск, затем начальником Киселевского погрузочно-транспортного управления с 1995 года.

С 2002 года вице-мэр Киселёвска. В 2003 году избран главой Киселёвска. Переизбирался в 2008, 2013, августе 2018 года. В ноябре 2018 года ушёл в отставку по собственному желанию.

Убит 31 октября 2019 года в Верх-Чумыше Киселёвского городского округа.

Награды 
 Почётный гражданин Киселёвска
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени
 Орден «Почёта Кузбасса»
 Орден «Доблесть Кузбасса»
 Орден «За обустройство земли Кузнецкой»

Примечания 

Персоналии:Киселёвск
Убитые политики